Silba är ett släkte av tvåvingar. Silba ingår i familjen stjärtflugor.

Dottertaxa till Silba, i alfabetisk ordning 

 Silba abstata
 Silba adelosa
 Silba adipata
 Silba admirabilis
 Silba albisquama
 Silba apodesma
 Silba arcana
 Silba atratula
 Silba bambusae
 Silba bidenticulata
 Silba bifurcata
 Silba bisculcata
 Silba botanica
 Silba breviplumosa
 Silba budongo
 Silba calceus
 Silba caliginosa
 Silba callida
 Silba calva
 Silba cameronia
 Silba candidala
 Silba capsicarum
 Silba cascadens
 Silba chalkei
 Silba citricola
 Silba combi
 Silba consentanea
 Silba cucumeris
 Silba cupraria
 Silba denticulata
 Silba devians
 Silba dispalata
 Silba emulata
 Silba excisa
 Silba eximia
 Silba ficiperda
 Silba figurata
 Silba flavitarsis
 Silba foldvarii
 Silba fragranti
 Silba gibbosa
 Silba glaberrima
 Silba gongeti
 Silba hirticeps
 Silba horridomedea
 Silba imitata
 Silba isla
 Silba laevis
 Silba longidentata
 Silba longistylus
 Silba lucens
 Silba malaysia
 Silba microcercosa
 Silba mitis
 Silba montana
 Silba namibia
 Silba neozopherosa
 Silba nepalensis
 Silba nigrispicata
 Silba nigritella
 Silba nudoscutella
 Silba ophyroides
 Silba pallicarpa
 Silba papei
 Silba pappi
 Silba parasita
 Silba perplexa
 Silba plumosissima
 Silba pollinosa
 Silba quadridentata
 Silba ramuscula
 Silba rotherayi
 Silba schachti
 Silba septuosa
 Silba setifera
 Silba spatulata
 Silba spinosa
 Silba srilanka
 Silba taciturna
 Silba taiwanica
 Silba tenuipennis
 Silba translucens
 Silba trigena
 Silba uganda
 Silba uniformis
 Silba vanemdeni
 Silba virescens

Källor

Externa länkar 

Stjärtflugor
Silba